Manufahi bezeichnet:

 eine Gemeinde und ehemaliges Königreich in Osttimor, siehe Manufahi
 eine Siedlung im Suco Rotuto, Verwaltungsamt Same, Gemeinde Manufahi, siehe Rotuto
 einen Suco Manufahi im Verwaltungsamt Soibada, Gemeinde Manatuto, siehe Maun-Fahe